Kacper Przybyłko – calciatore polacco
 Mateusz Przybylko – altista tedesco
 Stanisław Przybyłko – atleta polacco